Павлиди — греческая фамилия.

 Известные носители
 Павлиди, Георгий Полихронович (1910—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Павлиди, Калиопи Анестиевна (1909—1995) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Павлидис